Merab ist
 ein georgischer männlicher Vorname, siehe Merab (männlicher Vorname)
 ein hebräischer weiblicher Vorname, siehe Merab (weiblicher Vorname)